

Ву́лиця Пирого́ва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Кропивницький.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Севастополь.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Тернопіль.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Ужгород.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Чернівці.
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Чернігів.

Колишні назви:
 Вулиця Пирогова — колишня назва вулиці Миколи Гамалія у місті Ватутіне.
 Вулиця Пирогова — колишня назва вулиці Олени Пчілки у місті Здолбунів.
 Вулиця Пирогова — колишня назва вулиці Пирятинська у місті Кам'янське.
 Вулиця Пирогова — колишня назва вулиці Горіхова у місті Марганець.
 Вулиця Пирогова — колишня назва вулиці Академіка Амосова у місті Нововолинськ.
 Вулиця Пирогова — колишня назва вулиці Валерія Опанасюка у місті Рівне.

РФ 
 Вулиця Пирогова — вулиця у місті Таганріг (місцевіть Собачеєвка).

Див. також 
 Вулиця Єфрейтора Пирогова — вулиця у місті Дніпро.